Andrian Gajdarski – calciatore bulgaro
 Krasimir Gajdarski – pallavolista bulgaro
 Milko Gajdarski – calciatore bulgaro